The Umbersun — третя і заключна частина трилогії Officium Tenebrarum гурту Elend.

Список пісень 
 Du Trefonds Des Tenebres — 10:44
 Melpomene — 10:26
 Moon of Amber — 6:12
 Apocalypse — 9:13
 Umbra — 8:42
 The Umbersun — 5:46
 In the Embrasure of Heaven — 5:53
 The Wake of the Angel — 4:46
 Au Trefonds Des Tenebres — 5:03

Посилання 
Тексти пісень 

Музичні альбоми 1998
Альбоми Elend
Музичні альбоми за алфавітом